Todas Ao Vivo é o primeiro álbum ao vivo da cantora e compositora Marina, lançado em 1986.

Faixas

Álbuns de Marina Lima
Álbuns de 1986
Álbuns de pop rock
Álbuns lançados pela PolyGram
Álbuns em língua portuguesa